Billie Jean King e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Kathy Jordan e Anne Smith.

Jordan e Smith che hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–1 Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Pam Shriver /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)

 Greer Stevens /  Virginia Wade (quarti di finale) 
 Chris Evert-Lloyd /  Virginia Ruzici (quarti di finale) 
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1980